Encanto (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Encanto (film), een film van Walt Disney Studios uit 2021